То́мас Джейн (; при рождении То́мас Э́ллиотт III (); ) — американский актёр и писатель. Трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус». Наиболее известен ролями в фильмах «Мгла», «Кровавый четверг», «Соблазн» и «Глубокое синее море».

Ранние годы 
Томас Эллиотт III родился 22 февраля 1969 года в Балтиморе (Мэриленд, США) в семье Томаса Эллиота-младшего, генного инженера и Синтии Джейн, торговки антиквариатом. В его роду были ирландцы, шотландцы, немецкие евреи и индейцы. По окончании школы в 1987 году отправился в Голливуд в надежде стать актёром. Не имея крова, первое время жил в собственной машине и зарабатывал уличными выступлениями: «В моём репертуаре было две песни, которые я задолбал вусмерть — Hey Joe и Knockin' on Heaven's Door. Люди забрасывали меня мелочью, только бы я заткнулся».

Карьера 
Актёрская карьера Томаса Джейна началась в 1987 году с толливудской романтической комедии Padamati Sandhya Ragam, в которой Джейн исполнил одну из главных ролей.

Том сыграл в трёх экранизациях произведений Стивена Кинга — «Ловец снов» (2003), «Мгла» (2007) и «1922» (2017). Он согласился сниматься в фильме «Ловец снов» только потому, что хотел порадовать мать — поклонницу творчества Стивена Кинга.

Томас Джейн сыграл главную роль в фильме «Каратель», основанном на комиксах Marvel об антигерое Карателе, а также озвучил персонажа в двух видео-играх. Также он создал свою собственную книгу комиксов под названием «Bad Planet».

С 2009 по 2011 год актёр исполнял главную роль в телесериале «Жеребец», за что трижды был номинирован на премию «Золотой глобус». Кроме того, в 2009 году Джейн дебютировал как режиссёр, сняв криминальный триллер «Территория тьмы». В 2013 Джейна можно было увидеть в лентах «Хроники ломбарда», «Бешеные гонки» и «Гризли», а в 2014 в триллерах «Белая птица в метели» и «Достань меня, если сможешь», а также в хорроре «Сомния».

В 2016 году состоялась мировая премьера исторического боевика «Крейсер», главную роль в котором исполнил Николас Кейдж. Томас Джейн сыграл в фильме лейтенанта Эдриана Маркса. В 2018 году актёра можно было увидеть в фантастическом боевике «Хищник», продолжении популярной серии фильмов о хищниках. В 2020 году в мировой прокат вышел детектив Питера Фачинелли «Час истины», в котором Томас Джейн исполнил одну из главных ролей.

Личная жизнь 
С 1989 по 1995 год Томас Джейн был женат на Аише Хауэр, дочери актёра Рутгера Хауэра.

С 2006 по 2011 год Джейн был женат на актрисе Патрисии Аркетт. После развода супруги делят совместную опеку над общей дочерью Харлоу Оливией Каллиоп, родившейся .

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Сценаристы комиксов
Киноактёры США